Финал Кубка СССР по футболу 1981 состоялся 9 мая 1981 года. Ростовский СКА переиграл московский «Спартак» со счётом 1:0 и стал обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московский «Спартак» и ростовский СКА во второй раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. В финале Кубка СССР в 1971 году «Спартак» переиграл ростовчан (1:0) в дополнительном матче, благодаря голу Николая Киселёва. Первая же игра завершилась вничью (2:2), поэтому потребовалась переигровка.

Спартаковцы с начала матча завладели инициативой и территориальным преимуществом, но до голевых моментов дело не доходило. На 35-й минуте Юрий Гаврилов был сбит в штрафной СКА? и арбитр указал на точку. Пенальти пробивал защитник «Спартака» Александр Мирзоян, но мяч после его попал в штангу. Ростовчане в первом тайме делали ставку на контратаки, но реальных угроз воротам москвичей им создать не удалось. В составе «Спартака» наиболее активным в нападении был Эдгар Гесс, из любой ситуации пытавшийся пробить по воротам. Однако его удары отличались силой, но не точностью.

На 52-й минуте «Спартак» проводит комбинацию, на завершающей стадии которой Фёдор Черенков почти с линии ворот отдаёт пас назад на набегающего защитника Виктора Самохина, но тот отправляет мяч выше перекладины. Во втором тайме «Спартак» и СКА отвечали друг другу взаимными атаками. В концовке матча армейцам удаётся открыть счёт: получивший мяч от Александра Воробьёва Александр Заваров обыграл нескольких защитников москвичей и отдал пас лучшему бомбардиру СКА Сергею Андрееву, с разворота низом точным ударом отправил мяч в сетку. Оставшегося времени не хватило «Спартаку» для спасения матча.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1981
СССР
Матчи ФК «Спартак» Москва
Матчи ФК СКА Ростов-на-Дону
События 9 мая
Май 1981 года
1981 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве
Спорт в России в 1981 году